Oduya är ett efternamn som är vanligt bland personer från den etniska gruppen luo i Kenya och Tanzania.

Kända personer med namnet Oduya
Johnny Oduya född 1981, ishockeyspelare i NHL
Fredrik Oduya född 1975, f d ishockeyspelare 
Fredrick Oduya Oprong, född 1936, kenyansk politiker
Fred Oduya, kenyansk konstnär
Dennis Noel Oduya Awori Kenyas ambassadör i Japan

Efternamn